Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 51001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 kwietnia 2000 do 18 października 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

51001-51100

51101-51200

51201-51300

51301-51400

51401-51500

51501-51600

51601-51700

51701-51800

51801-51900

51901-52000

Przypisy 

Lista planetoid 051001-052000